Andel (Nederland), een plaats in de Nederlandse gemeente Altena
Andel (Côtes-d'Armor), een gemeente in het Franse departement Côtes-d'Armor
Anděl (metrostation)